Unter falschem Verdacht steht für:

 Unter falschem Verdacht (1935), französischer Spielfilm von Marcel L’Herbier aus dem Jahr 1935
 Unter falschem Verdacht (1947), französischer Spielfilm von Henri-Georges Clouzot aus dem Jahr 1947

 alternativer Titel des Films Auf gefährlichen Spuren (1924)
 alternativer Titel des Films Primary Suspect (2000)

Siehe auch:
 Unter Verdacht (Begriffsklärung)